Tillinghast ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Warren Tillinghast (1874–1942), US-amerikanischer Golfarchitekt
 Joseph L. Tillinghast (1791–1844), US-amerikanischer Politiker
 Thomas Tillinghast (1742–1821), US-amerikanischer Politiker